Forradalom a társadalmat, annak rendszerét gyökeresen megváltoztató progresszív esemény.
Progressziót jelző, hirtelen megváltozott társadalmi, történeti ám forradalmi értékű részfolyamatot minősítő melléknév, mint például ipari, kulturális, vagy szexuális, stb. forradalom.
Forradalom kolozsvári szociáldemokrata kiadvány, 1940
A majmok bolygója: Forradalom: film, 2014